Конклинг () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1878—1958) — американская поэтесса, мать Хильды Конклинг.
  (1816—1899) — американский юрист и политик, мэр столицы штата Иллинойс Спрингфилда (1845).
  (1871—1966) — американский скульптор, президент Женской ассоциации художников и скульпторов (1926—1928).
 Конклинг, Роско (1829—1888) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1859—1863, 1865—1867) и сенатор (1867—1881), брат Фредерика Конклинга.
  (1889—1954) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Миссури (1953—1954).
  — американская публицистка и писательница, лауреат Премии Джейн Адамс за книгу для детей старшей возрастной группы (2012).
  (1896—1979) — американский священник Епископальной церкви, епископ Чикаго (1941—1953).
  (1816—1891) — американский предприниматель и политик, член Палаты представителей (1861—1863), брат Роскоу Конклинга.
  (1910—1986) — американская поэтесса, сочинявшая стихи в детском возрасте.

См. также